Randon ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Randon (1925–2015), italienischer Fußballspieler
 Jacques-Louis Randon (1795–1871), Marschall von Frankreich und Kriegsminister
 Lucile Randon (1904–2023), französische Ordensschwester und Supercentenarian